Мои́з () — французский вариант имени Моисей, а также фамилия.

Известные носители 
 Моиз, Жовенель (1968—2021) — гаитянский бизнесмен и политик.
 Моиз, Луи (1912—2007) — французский флейтист, композитор и педагог.
 Моиз, Марсель (1889—1984) — французский флейтист и педагог.
 Моиз, Мартин (род. 1974) — гаитянская первая леди.

См. также 
 Мойс